Pavao I. Šubić Bribirski
Pavao II. Šubić Bribirski
Pavao III. Šubić Bribirski